Фільми:
 Ласкаво просимо до раю! (фільм, 2005)
 Ласкаво просимо до раю (фільм, 2015)